Марко Колаковић (Ивањица, 9. фебруара 1993) српски је фудбалер, који је тренутно наступа за Согдијану. Висок је 184 центиметара и игра на позицији штопера.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Ивањичани
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Јавора
Фудбалери Рудара (Костолац)
Фудбалери Согдијана
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије